Die Liste der schwedischen Meister im Skispringen listet alle Sieger im Skispringen bei den schwedischen Meisterschaften seit 1910 auf.

Wettbewerbe 
Bis 1973 wurde der Wettbewerb ausschließlich auf Normalschanzen ausgesprungen, ab 1974 gab es getrennte Wettbewerbe für Normal- und Großschanze. Bereits ab 1925 wurde zudem ein Meister im Teamspringen ermittelt. Damenwettbewerbe gibt es seit 1997. Seit 2001 wird bei den Herren zudem eine Meisterschaft auf der Mittelschanze ausgetragen, den es bei den Damen zwischen 2001 und 2003 ebenfalls gab.

Ergebnisse

Herren Normalschanze (ab 1910)

Herren Großschanze (ab 1974)

Herren Mittelschanze (ab 2001)

Damen Normalschanze (ab 1997)

Damen Mittelschanze (2001–2003)

Titelgewinner 
 Platz: Gibt die Reihenfolge der Sportler wieder. Diese wird durch die Anzahl der Titel bestimmt. Bei gleicher Anzahl wird nach alphabetischer Reihenfolge sortiert.
 Name: Nennt den Namen des Sportlers.
 Von: Das Jahr, in dem der Sportler das erste Mal Meister wurde.
 Bis: Das Jahr, in dem der Sportler zum letzten Mal Meister wurde.
 NS: Nennt die Anzahl der gewonnenen Meistertitel auf der Normalschanze.
 GS: Nennt die Anzahl der gewonnenen Meistertitel auf der Großschanze.
 MS: Nennt die Anzahl der gewonnenen Meistertitel auf der Mittelschanze.
 Gesamt: Nennt die Anzahl aller Meistertitel.

Herren

Damen

Herren Mannschaft

Weblinks 
 Liste der Schwedischen Meister beim Schwedischen Skiverband

Einzelnachweise 

Schwedische Meister
Schwedische Meisterschaften im Skispringen

Skispringen